Priego ist der Name zweier spanischer Gemeinden:

 Priego de Córdoba in der Provinz Córdoba
 Priego in der Provinz Cuenca, siehe Priego (Cuenca)